Penitente puede referirse a:
 quien hace penitencia;
 los nazarenos o miembros de una cofradía de Semana Santa;
 la actividad motociclista Ruta de los Penitentes, o cada uno de sus participantes;
 los penitentes, un fenómeno glaciológico;
 la estación de esquí argentina Los Penitentes;
 en plural, el nombre común de la planta Fumaria officinalis;
 Penitentes, una congregación religiosa.